Hélène de Grèce peut désigner plusieurs personnalités liées à la famille royale de Grèce :
 Hélène Vladimirovna de Russie (1882-1957), grande-duchesse de Russie puis, par son mariage, princesse de Grèce et de Danemark ;
 Hélène de Grèce (1896-1982), princesse de Grèce et de Danemark puis, par son mariage, reine-mère de Roumanie.